Keskinen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Keskinen Niskajärvi, Niskajärvi sjö i Pajala kommun,  (3,36 ha)
Keskinen Särkijärvi, Särkijärvi sjö i Pajala kommun,  (17,7 ha)
Keskinen Aptasjärvi, Aptasjärvi sjö i Kiruna kommun,  (21,4 ha)
Keskinen Käyräjärvi, Käyräjärvi sjö i Kiruna kommun,  (8,1 ha)

Finland
Keskinen (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (1,89 km²)
Keskinen (sjö i Kajanaland)
Kierikka och Keskinen
Keskinen (sjö i Päijänne-Tavastland)
Keskinen (ö i Egentliga Finland)
Keskinen (ö i Mellersta Finland, Jämsä)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn